Côte d'Émeraude in de Franse regio Bretagne
Costa Smeralda op het Italiaanse eiland Sardinië